Faridkot kan avse:

 Faridkot (distrikt) – ett distrikt i den indiska delstaten Punjab
 Faridkot – en stad i distriktet
Faridkot (furstendöme) – ett historiskt sikhiskt furstendöme